Uprising (Entombed-album)
Uprising, 1980-ban megjelent roots reggae-album a Bob Marley & The Wailerstől
Uprising, a Muse együttes dala
Uprising, a Sanctuary – Génrejtek című kanadai sci-fi-fantasy televíziós sorozat negyedik évadjának második epizódja